Il 23º Campionato Asiatico Femminile di Pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA Asia Championship for Women 2009) si è tenuto a Chennai in India dal 17 al 24 settembre 2009.

I Campionati asiatici femminili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali organizzato dalla FIBA Asia.

Squadre partecipanti

Gironi di qualificazione

Livello I

Livello II

Fase finale

Playout I-II Livello

Primo-Quarto posto

Campione d'Asia

Classifica finale

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2009
2009